François Ploton-Nicollet (1980), latiniste et philologue français ;
 Jean-Michel Nicollet (1944), bédéiste français ;
 Joseph Nicollet (1786-1843), géographe et mathématicien français ;
 Mathilde Nicollet (1990), joueuse française de handball ;
 Paul Nicollet (1875-1940), homme politique français.

 Nicollet (Minnesota)
 Comté de Nicollet